Borromaeum může být:

 starší označení chlapeckého konviktu Borromeum v Hradci Králové
 Borromaeum (Freiburg im Breisgau) – kněžský seminář v německém Freiburgu
 Borromaeum (Münster) – kněžský seminář v německém Münsteru
 Borromaeum (Salcburk) – arcibiskupské gymnázium v rakouském Salcburku